Lincoln Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lincoln Hotel (Iowa), ID-Nr. 96000699
 Lincoln Hotel (Franklin County, Nebraska), ID-Nr. 89000799
 Lincoln Hotel (Scotts Bluff County, Nebraska), ID-Nr. 98000187
 Lincoln Hotel (Nevada), ID-Nr. 87001892

Siehe auch:
 Hotel Lincoln